La saison 2003-2004 est la onzième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , second échelon et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Séries éliminatoires

Quarts de finale 

 Dukla Trenčín - HK ŠKP Poprad  4:0  (8:1, 2:1, 2:1, 6:0)
 HKm Zvolen -  HK 32 Liptovský Mikuláš 4:0 (2:1, 2:0, 4:1, 4:3 a.p.)
 HC Slovan Bratislava – HK 36 Skalica  4:1  (3:2 a.p., 3:1, 3:1, 0:2, 8:1)
 HC Košice - MsHK Žilina  4:0  (4:3 a.p., 3:1, 1:0, 4:2)

Demi-finale 

 Dukla Trenčín - HC Košice  4:0  (3:1, 7:0, 6:2, 1:0)
 HKm Zvolen - HC Slovan Bratislava  4:3  (2:1 a.p., 4:3 a.p., 2:8, 3:5, 2:1 a.p., 4:5, 4:1)

Finale 

 Dukla Trenčín - HKm Zvolen 4:2  (2:3 a.p., 4:3, 5:2, 2:1 a.p., 2:4, 3:0)

Effectif champion 2003-2004 - Dukla Trenčín 

Gardiens de but : Miroslav Hála, Petr Přikryl
Défenseurs :Lukáš Bambúch, František Bombic, Jiří Heš, Ján Homér, Slavomír Hriňa, Peter Janík, Andrej Meszároš, Peter Mikuš, Andrej Sekera, Tomáš Starosta, Miroslav Šmidriak
Attaquants : Peter Fabuš, Marián Gáborík, Miroslav Hanták, Marcel Hanzal, Andrej Kmeč, Ivan Koložváry, Miroslav Kováčik, Jaroslav Kóňa, Václav Král, Roman Kukumberg, Anton Lezo, Tibor Melichárek, Michal Mravík, Martin Opatovský, Peter Ölvecký, Róbert Rehák, Tomáš Sax, Ladislav Sikorčin, Peter Sivák, Tomáš Vodička, Ján Zlocha
Entraîneurs : Dušan Gregor, Július Pénzeš

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Hockey sur glace en 2003
Hockey sur glace en 2004
2003 en Slovaquie
Sport en Slovaquie en 2004
Slovaquie